Крістофер Куніц (,  26 вересня 1979, Реджайна) — канадський хокеїст, крайній нападник. Гравець збірної команди Канади.

Олімпійський чемпіон. Чотириразовий володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2000 року.

Захищав кольори професійних команд «Анагайм Дакс», «Атланта Трешерс» та «Піттсбург Пінгвінс». Наразі ж грає за клуб НХЛ «Тампа-Бей Лайтнінг», «Чикаго Блекгокс».

Ставав володарем Кубка Стенлі в 2007 («Анагайм Дакс»), 2009, 2016 та 2017 («Піттсбург Пінгвінс») роках.

Провів 1200 матчів в НХЛ, включаючи 178 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти

Уродженці Реджайни
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Призери зимових Олімпійських ігор 2014
Володарі Кубка Стенлі
Канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»